Francesc de Tamarit, membre del Consell de Cent i figura preeminent en la Guerra dels Segadors
 Francesc Tamarit Fayos (Riola 1971), compositor i director